Le Dahlia noir peut faire référence à :
 Affaire du Dahlia noir, meurtre non élucidé d'Elizabeth Ann Short surnommée le Dahlia noir
 Le Dahlia noir (The Black Dahlia), roman de James Ellroy paru en 1987 inspiré par l'affaire du Dahlia noir ;
 Le Dahlia noir (The Black Dahlia), film américano-germano-français de Brian De Palma sorti en 2006, adaptation du roman éponyme ;
 Le Dahlia Noir : Autopsie d'un crime de 1947 à James Ellroy, roman de 2006, co-écrit par Stéphane Bourgoin et Jean-Pierre Deloux;
 Le Dahlia noir, bande dessinée basée sur le roman éponyme ;